Ринкон де Потрериљос има више значења:

 Ринкон де Потрериљос, Потрериљос (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ринкон де Потрериљос, Потрериљос (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику